Антіокія (департамент) — департамент на заході Колумбії.
 Антіокія (гірський масив) — гори системи Кордильєра-Сентраль в колумбійському департаменті Антіокія.

Див. також 
 Антіохія